В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 2000, який проходив в рамках Туру WTA 2000, Жюлі Алар-Декюжі здобула титул, у фіналі перемігши Емі Фрейзер 5-7, 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині 

 Жюлі Алар-Декюжі (переможниця)
 Емі Фрейзер (фінал)
 Крістіна Бранді (2-ге коло)
 Фабіола Сулуага (2-ге коло)

 Тамарін Танасугарн (півфінал)
 Татьяна Гарбін (1-ше коло)
 Паола Суарес (2-ге коло)
 Анна Смашнова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу